Scoccia est un patronyme porté notamment par :
 
 Daphne Scoccia (1995-), actrice italienne, 
  (1930-1996), joueur de football canadien.

Patronyme italien